Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1988/89 war die 18. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 1. Oktober 1988 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 11. Juni 1989 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
Die Saison 1988/89 wurde die 3. Lig wie die Vorsaison als eine neungleisige Liga gespielt. Die Gesamtmannschaftszahl von 152 auf 147 reduziert. Diese 147 Mannschaft spielten in neun Gruppen um den Aufstieg in die 2. Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die regionalen Amateurligen. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die Absteiger in einigen Gruppen die beiden Tabellenletzten waren bzw. nur der Tabellenletzte.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 127 Mannschaften die neun Absteiger aus der 2. Lig MKE Kırıkkalespor, Niğdespor, Bayburtspor, Tarsus İdman Yurdu, Uşakspor, Ünyespor, Izmirspor, Karagümrük SK, Kırklarelispor, die elf Neulinge Erbaaspor, Silvanspor, Cizrespor, Ercişspor, Adana Polisgücü, Kayseri Emniyet SK, MKE Çankırıspor, Tekirdağ Büyük Salatspor, Karacabeyspor, Bilecikspor, Kapalıçarşı SK hinzugekommen. Die Neulinge waren entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder hatten die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und durften in der neugeschaffenen Liga teilnehmen. 

Bulancakspor (Gruppe 1), Şanlıurfaspor (Gruppe 2), Niğdespor (Gruppe 3), Hacettepe Yeni Camuzoğlu SK (Gruppe 4), Sökespor (Gruppe 5), Izmirspor (Gruppe 6), Bandırmaspor (Gruppe 7), Kasımpaşa Istanbul (Gruppe 8) und Karagümrük SK (Gruppe 9) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig.

Zum Saisonende standen aus der Gruppe 1 Erbaaspor und Sinopspor, Gruppe 2 Viranşehirspor, Gruppe 3 Kırıkhanspor und Ceyhanspor, Gruppe 4 Kırşehirspor und Kamanspor, Gruppe 5 Burdurspor und Ödemişspor, Gruppe 6 Yeni Bornovaspor und Kemalpaşaspor Gruppe 7 Keşanspor und Bilecikspor, Gruppe 8 Alibeyköyspor und Yedikule SK und Gruppe 9 İstanbul DSİ und Çengelköy Talimhane SK als Absteiger in die regionale Amateurliga fest.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

9. Gruppe (9. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1988/89 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1988/89
Fußballsaison 1988/89